Il doppio del torneo di tennis Open 13 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Francisco Montana che hanno battuto in finale Mark Keil e T. J. Middleton 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (semifinali)
 Donald Johnson /  Francisco Montana (campioni)

 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (quarti di finale)
 Tom Nijssen /  Jeff Tarango (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 1998
ATP Tour 1998